Сельденкелі́р-Ари́ () — невеликий річковий острів на річці Анабар. Територіально відноситься до Якутії, Росія.

Розташований в нижній течії річки, в невеликій затоці ближче до правого берега, навпроти впадіння лівої притоки Коннієс. Острів має видовжену форму, витягнутий із заходу на схід. Острів рівнинний, вкритий пісками. На півдні знаходяться кручі висотою 10 м. На заході сполучається двома косами з берегом, утворюючи при цьому півострів з внутрішнім озером. Але ці коси більше часу затоплені.

Річкові острови Анабару